María de Brabante (h. 1190 – mayo/junio de 1260) fue emperatriz del Sacro Imperio como segunda y última esposa del emperador Otón IV.

Familia
Era la hija mayor de Enrique I, duque de Brabante y de Matilde de Boulogne.

Sus abuelos paternos fueron Godofredo III de Lovaina y Margarita de Limburgo. Sus abuelos maternos fueron Mateo de Alsacia y María de Boulogne.

Primer matrimonio
El 19 de mayo de 1214, María fue prometida a Otón IV. Se casaron en un momento posterior de ese año en Maastricht. María tenía unos veinticuatro años y Otón aproximadamente treinta y nueve.

Otón estaba en aquella época implicado en una guerra contra un rey de Romanos rival, Federico II quien también regía el reino de Sicilia. Federico era primo carnal por vía paterna de Beatriz Hohenstaufen, la primera esposa de Otón, y descendiente por línea masculina de la casa de Hohenstaufen. Los leales a la casa Hohenstaufen habían ayudado a elegir a Otón emperador debido a su primer matrimonio pero la mayoría habían transferido su apoyo a Federico llegado este momento. En consecuencia, María era emperatriz de un Imperio dividido.

El 27 de julio de 1214, Otón combatió en la batalla de Bouvines contra Felipe II de Francia. El ejército imperial sufrió una derrota decisiva y se vio obligado a retirarse. Con sus fuerzas diezmadas y habiendo perdido partidarios tanto por muerte como por traición, Otón se vio obligado a retirarse a sus tierras patrimoniales alrededor de Braunschweig con María. Federico fue de nuevo elegido rey de Alemania el 5 de julio de 1215, sin oposición alguna esta vez. El papa Inocencio III, quien previamente había coronado a Otón, reconoció su victoria y coronó a Federico como rey el 23 de julio de 1215.

María se unió a Otón en su retiro. Él murió en el castillo de Harzburg el 19 de mayo de 1218. No tuvieron hijos.

Segundo matrimonio
María quedó viuda durante alrededor de dos años. En julio de 1220, contrajo un segundo matrimonio, esta vez con Guillermo I, conde de Holanda. Guillermo murió el 4 de febrero de 1222. Ella lo sobrevivió pero nunca volvió a casarse.

Guillermo dejó al menos cinco hijos. Los genealogistas creen que todos ellos eran de su primera mujer, Adelaida de Güeldres. Sin embargo, hay cierta inseguridad respecto a sus fechas de nacimiento.

Linaje

Sucesión

Enlaces externos

Su perfil en el proyecto "Our Family History" de Robert Brian Stewart

Casa de Reginar
Consortes de Borgoña
Emperatrices consortes del Sacro Imperio del siglo XIII
Reinas consortes de Italia
Consortes de miembros de la casa de Welf
Nacidos en Lovaina